De 2. Bundesliga 2000/01 was het 27ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#ccffcc"
| 1 || Hannover 96
| 34
| 22
| 9
| 3
| 93 || 37
| +56
| 75
|-style="background:#ccffcc"
| 2 || DSC Arminia Bielefeld
| 34
| 19
| 8
| 7
| 68 || 38
| +30
| 65
|-style="background:#ccffcc"
| 3 || VfL Bochum (A)
| 34
| 19
| 8
| 7
| 69 || 49
| +20
| 65
|-
| 4
| 1. FSV Mainz 05
| 34
| 18
| 10
| 6
| 66 || 38
| +28
| 64
|-
| 5
| SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 16
| 11
| 7
| 62 || 41
| +21
| 59
|-
| 6
| 1. FC Union Berlin (N)
| 34
| 16
| 8
| 10
| 61 || 41
| +20
| 56
|-
| 7
| Eintracht Frankfurt (A)
| 34
| 14
| 12
| 8
| 52 || 44
| +8
| 54
|-
| 8
| LR Ahlen
| 34
| 14
| 6
| 14
| 60 || 70
| −10
| 48
|-
| 9
| SV Waldhof Mannheim
| 34
| 12
| 9
| 13
| 42 || 48
| −6
| 45
|-
| 10
| SSV Reutlingen 05
| 34
| 13
| 5
| 16
| 53 || 57
| −4
| 44
|-
| 11
| MSV Duisburg
| 34
| 11
| 10
| 13
| 56 || 57
| −1
| 43
|-
| 12
| Rot-Weiß Oberhausen
| 34
| 11
| 9
| 14
| 55 || 49
| +6
| 42
|-
| 13
| Karlsruher SC (N)
| 34
| 11
| 8
| 15
| 45 || 51
| −6
| 41
|-
| 14
| Alemannia Aachen
| 34
| 12
| 4
| 18
| 41 || 67
| −26
| 40
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 15
|  SpVgg Unterhaching (A)
| 34
| 10
| 8
| 16
| 40 || 49
| −9
| 38
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 16
|  1. FC Saarbrücken
| 34
| 6
| 7
| 21
| 30 || 74
| −44
| 25
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17
|  1. FC Schweinfurt 05 (N)
| 34
| 6
| 6
| 22
| 30 || 70
| −40
| 24
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18
|  SV Babelsberg 03 (N)
| 34
| 4
| 6
| 24
| 39 || 82
| −43
| '18
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2001/02 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Hannover 96

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hannover 96, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Ralf Rangnick de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2001/02
Bundesliga 2001/02

Duits competitievoetbal 2001/02
Seizoen 2001/02